Сезон 2014/2015  — 24-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 6 июля 2014 года.

Участники

Групповой турнир

Группа А

Группа В

MVP недели

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center;"
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч<small>11 марта
!width=70|2 матч<small>14 марта
!width=70|3 матч19 марта
|-
| align=left style="background: gold;"|  Динамо (К) ||2 — 1 || align=left| Бурж Баскет ||75 : 62 ||62 : 64 ||88 : 72
|-
| align=left style="background: gold;"|  УГМК||2 — 0 ||align=left| Надежда ||81 : 54 ||86 : 75 ||align=left style="background: grey;"|
|-
| align=left style="background: gold;"|  Фенербахче ||2 — 1 || align=left|  Галатасарай ||58 : 56 ||57 : 59 ||63 : 52
|-
| align=left|  БК Авенида ||0 — 2 || align=left style="background: gold;"| ЗВВЗ УСК ||48 : 50 ||43 : 72 ||align=left style="background: grey;"|
|}

 Финал четырёх 

Финал четырёх прошёл в Праге (Чехия) на «Sportovni Hala Kralovka» с 10 и 12 апреля 2015 года.

 ФИНАЛ 

 Состав победителей 

 Лидеры сезона 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе